Чемпионат России по греко-римской борьбе 1992 года — первый чемпионат России по греко-римской борьбе, который прошёл в октябре в Краснодаре.

Медалисты

Ссылки 
 

Октябрь 1992 года
Чемпионаты России в 1992 году
Чемпионаты России по греко-римской борьбе
Спортивные соревнования в Краснодаре
1992 год в борьбе
1992 год в Краснодарском крае